

Geografia
 Menz – ex comune tedesco del circondario dell'Oberhavel, confluito poi in Stechlin
 Menz – ex provincia dell'Etiopia

Persone
 Birgit Menz – cestista tedesca
 Frank Menz – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo tedesco
 Karl-Heinz Menz – ex biatleta tedesco
 Tina Menz – ex cestista tedesca